Луче́ску () — румунське прізвище.

Відомі носії 

 Мірча Луческу (нар. 1945) — румунський футболіст і тренер.
 Разван Луческу (нар. 1969) — румунський футболіст і тренер.

Румунські прізвища